Quantin ist der Familienname folgender Personen: 

 Albert Quantin (1850–1933), französischer Verleger 
 Pierre Quantin (1759–1824), französischer General